Ла-Сельва-дель-Камп () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Камп. Занимает площадь 35,30 км². Население — 5 477 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Información general
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d’Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Таррагоны